Појам Балканска кампања може да се односи на:
 Балканска кампања (Први светски рат),
 Балканска кампања (Други светски рат),